Stoob steht für:

 Stoob, Marktgemeinde im Burgenland, Österreich

Stoob ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Stoob (1919–1997), deutscher Historiker
 Marcel Stoob (* 1967), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:

 Stob, Dorf in der Oblast Kjustendil, Bulgarien